

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 22 novembre 2022.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Hibernian: 2016-2017

Raith Rovers: 2013-2014

Note

Collegamenti esterni

Calciatori scozzesi